Sezon 2011/12 3. Ligi - 4. edycja rozgrywek niemieckiej 3. Ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do 2. Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

3. Fußball-Liga

Drużyny 
W 3. Lidze w sezonie 2011/12 występowało 20 drużyn.

 * TuS Koblenz (11 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 3. Lidze i w sezonie 2011/12 będzie występował w Regionallidze West (czwarty poziom rozgrywek), dzięki czemu SV Wacker Burghausen utrzymał się w 3. Lidze.

 ** Rot-Weiss Ahlen (17 miejsce) także nie otrzymał licencji na grę w 3. Lidze i w sezonie 2011/12 będzie występował w Oberlidze Nordrhein-Westfalen (piąty poziom rozgrywek), dzięki czemu Werder Brema II utrzymał się w 3. Lidze.

Tabela 

 źródło: 
 SV Sandhausen i VfR Aalen awansowały do 2. Bundesligi 2012/13.
 SSV Jahn Regensburg wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2012/2013.
 Werder Brema II, Rot-Weiss Oberhausen i FC Carl Zeiss Jena spadły do Regionalligi 2012/13.

Baraż o awans do 2. Bundesligi 

 Karlsruher SC przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2012/2013.
 SSV Jahn Regensburg wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2012/2013.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2011/12
 2. Bundesliga 2011/12
 Regionalliga 2011/12
 Oberliga 2011/12

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w Niemczech
2012 w Niemczech